Die 51. Rallye Portugal war der sechste von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2017. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 18. und dem 21. Mai ausgetragen.

Bericht 
Am ersten Rallye-Tag gab es zunächst einen Schlagabtausch zwischen einer größeren Gruppe. Sébastien Ogier (M-Sport Ford), Thierry Neuville (Hyundai), Jari-Matti Latvala (Toyota), Kris Meeke (Citroën), Hayden Paddon (Hyundai) und Mads Østberg (Adapta Ford) gewannen je einmal eine Wertungsprüfung.

Meeke musste sein Fahrzeug mit einem Aufhängungsschaden bedingt durch einen Reifenschaden abstellen. Latvala überschlug sich nach Bremsversagen, er blieb glücklicherweise unverletzt. Paddon war schnellster am Eröffnungstag, doch nach einem Elektronik-Problem am Hyundai i20 WRC, ebenfalls auf WP7, stand er für elf Minuten.

Ott Tänak (M-Sport-Ford) ging in Führung, er war der erste Pilot der die Spitze über mehrere WP halten konnte, obwohl er vor WP sieben den Querlenker auswechseln musste. Er führte im Gesamtklassement ohne eine Wertungsprüfung gewonnen zu haben. Auf Rang zwei arbeitete sich mittlerweile Dani Sordo (Hyundai) nach vorne und auf Platz drei lag Ogier. Am Samstagmorgen übernahm Ogier Rang zwei und er kam immer näher an Tänak heran. In der 12. Wertungsprüfung fuhr Tänak zu schnell in eine Kurve und er rutschte in einen Erdwall, dabei wurde die Aufhängung beschädigt. Er verlor 1,5 Minuten und das Auto musste im anstehenden Mittagsservice repariert werden.

Am letzten Renntag verwaltete Ogier seinen Vorsprung geschickt und Neuville überholte Teamkollege Sordo auf Rang zwei. Ogier feierte seinen 40. Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft. Die Powerstage und die fünf Extra-WM-Punkte gewann Tänak mit dem reparierten M-Sport-Ford.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 64 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Portugal: https://www.rallydeportugal.pt/

Einzelnachweise 

Portugal
2017